Мохарас има више значења:

 Мохарас (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Мохарас, Сан Карлос (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мохарас (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику